Les termes mektoub, maktoub, maktub, ou maktoob (transcriptions de l'arabe , littéralement « écrit » ; et par extension « c'était écrit ») font référence à la notion de destin.

 Mektoub (1918), film de Joseph Porphyre Pinchon ;
 Mektoub (1970), film français d'Ali Ghalem ;
 Mektoub (1997), film franco-marocain de Nabil Ayouch ;
 Maktoub (2008), série télévisée tunisienne ;
Mektoub (2013), 3ème extrait de l'album des Frontières du Réel de Sadek;
 Mektoub (2016), roman de Serge Lamothe ;
 Mektoub, my love: canto uno (2017), film franco-italien d'Abdellatif Kechiche ;
 Mektoub, my love: intermezzo (2019), film d'Abdellatif Kechiche et suite du précédent ;
 Mektoub : Zamdane.(2018)
 Mektoub'' (2021), album de Di-Meh

Divers 
 Maktoob, premier webmail en arabe ;
 Mektoube, site de rencontre pour les musulmans.